Sveti Andrija, svetac

Otoci u Hrvatskoj:
 Svetac (otok), otok u srednjem Jadranu, drugog imena Sveti Andrija
 Sveti Andrija (Elafiti), otočić iz skupine Elafitskih otoka
 Sveti Andrija (Pulski zaljev), otočić u Pulskom zaljevu
 Crveni otok (Sveti Andrija), otok ispred Rovinja, nastao spajanjem otoka Svetog Andrije i otoka Maškina
 Sveti Andrija (Rovinj), otok ispred Rovinja

Naselje:
 Sveti Andrija (Svetac), naselje na otoku Svetcu (Svetom Andriji)